«Я́рмарка тщесла́вия» ():
 «Ярмарка тщеславия» — роман Уильяма Теккерея (1848).

Экранизации 
Кино
 Ярмарка тщеславия (фильм, 1911) — немой фильм Чарльза Кента с Хелен Гарднер в главной роли (США, 1911).
 Ярмарка тщеславия (фильм, 1915) — немой драматический фильм Юджина Ноуленда и Чарльза Брейбина с Минни Фиске в главной роли (США, 1915).
 Ярмарка тщеславия (фильм, 1922) — немой драматический фильм  (Великобритания, 1922).
 Ярмарка тщеславия (фильм, 1923) — утерянный немой фильм Хьюго Бейлина (США, 1923).
 Ярмарка тщеславия (фильм, 1932) — мелодрама Честера Франклина с Мирной Лой (США, 1932).
 Ярмарка тщеславия (фильм, 1976) — фильм-спектакль Игоря Ильинского и Марии Муат в постановке Малого театра (СССР, 1976).
 Ярмарка тщеславия (фильм, 2004) — фильм Миры Наир с Риз Уизерспун в главной роли (США, 2004).
Телевидение
 Ярмарка тщеславия (телесериал, 1956) — шестисерийный телесериал производства BBC с Джойс Редман (Великобритания, 1956).
 Ярмарка тщеславия (телесериал, 1967) — пятисерийный телесериал производства BBC со Сьюзен Хэмпшир (Великобритания, 1967).
 Ярмарка тщеславия (телесериал, 1987) — 16-серийный телесериал производства BBC с  (Великобритания, 1987).
 Ярмарка тщеславия (телесериал, 1998) — шестисерийный телесериал Марка Мандена с Наташей Литтл (BBC, Великобритания, 1998).
 Ярмарка тщеславия (телесериал, 2018) — семисерийный телесериал производства ITV с Оливией Кук (Великобритания, 2018).

Vanity Fair 
 «Vanity Fair» («Ярмарка тщеславия») — американский журнал.
 «Vanity Fair» — британский журнал (1868—1914).
 «Vanity Fair» — песня инди-поп-группы The Ocean Blue.

См. также